Fentress steht für: 

 Fentress (Mississippi), Ortschaft im Choctaw County, Mississippi, USA 
 Fentress (Texas), gemeindefreies Gebiet im Caldwell County, Texas, USA 
 Fentress (Virginia) Ortschaft im Chesapeake County, Virginia, USA 
 Fentress McMahan, Ortschaft im Grayson County, Kentucky, USA